Anuloma (huwelijk), een hypergaam huwelijk 
 Anuloma (pranayama), een pranayama ademhalingstechniek